XPEC Entertainment — китайская компания по производству и изданию видеоигр, которая была создана в августе 2000 года. Штаб-квартира компании расположена в Тайбэе, Тайвань.

Разработанные игры

Изданные игры

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании, основанные в 2000 году
Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр по алфавиту
Компании Тайбэя
Компании Тайваня
Производители компьютерных игр Тайваня